Derephysia är ett släkte av insekter. Derephysia ingår i familjen nätskinnbaggar. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor 

Nätskinnbaggar
Derephysia